Нильс Петтер Молвер (; 18 сентября 1960) — норвежский джазовый трубач и композитор. На афишах и альбомах часто упоминается по инициалам - NPM. Считается одним из пионеров скандинавского ню-джаза.  Является обладателем нескольких престижных музыкальных премий Норвегии. Известен также музыкой к фильмам и театральным постановкам.

Биография 
Нильс Петтер Молвер родился в 1960 году в городе Лангеваг, административном центре коммуны Сула, входящей в состав норвежской губернии Мёре-ог-Ромсдал. Когда ему было 19 лет, он переехал в Тронхейм, где обучался в Норвежском университете естественных и технических наук на отделении джаза. В 1982 году он завершил обучение и начал играть в различных музыкальных проектах. Работал в составе коллективов Jazzpunkensemblet и Masqualero, в котором также участвовали Арильд Андерсен и Йон Кристенсен. Группа Masqualero выпустила несколько альбомов на ECM Records. С этой звукозаписывающей компанией музыкант впоследствии много лет сотрудничал и в качестве сольного артиста. Там же в 1997 году вышел первый сольный альбом Молвера – Khmer, в котором автор соединил джаз, хип-хоп, эмбиент и брейкбит. Под маркой ECM был издан и второй сольный альбом трубача – Solid Ether. После выхода этой пластинки Молвер покинул студию. Следующие записи выпускались преимущественно на лейбле Universal Music Group.

Творчество 
Европейские поклонники джаза заметили музыканта сразу после выхода его первого сольного альбома – Khmer. Положительные рецензии на пластинку вышли во многих музыкальных изданиях. В год выпуска альбома Молверу вручили одну из самых престижных музыкальных премий Норвегии – Spellemannprisen, которую часто называют норвежской версией премии Грэмми.  Впоследствии он удостаивался этой награды ещё дважды. Однако всего за свою музыкальную карьеру он получал Spellemannprisen пять раз: первые две награды он получил в составе группы Masqualero (команда была награждена трижды, но во время первой церемонии, в 1983 году, Молвер ещё не успел влиться в коллектив, и не участвовал в записи первого альбома). Некоторые критики отмечают, что большую роль в судьбе Молвера сыграл продюсер ECM Records Манфред Айхер, который благосклонно отнёсся к сольным экспериментам музыканта. Айхер заметил в работах Молвера главное, на что всегда обращали внимание в ECM Records при выборе артистов, - в его музыке сразу угадывается северная тоска, медитативное отношение к звукам, минимализм.

Музыку Молвера можно услышать и во многих художественных и документальных фильмах и театральных постановках: (фильмах «Эди», «Девушка из Стратосферы», спектакле «Привидения» по одноименной пьесе Генрика Ибсена).  Он сотрудничал с режиссёрами Стигом Андерсеном, Петтером Нассом, Юлией Ивановой и другими. Избранные работы, прозвучавшие в кино, вышли отдельным альбомом 2008 года Re-Vision, где Молвер исполнил не только партии на трубе, но и на дудуке. Специально к культурной программе Олимпийских игр в Афинах 2004 года вместе с Арильдом Андерсеном он написал музыку к драме Софокла «Электра».

Концертная деятельность 
Молвер много выступает на различных музыкальных площадках, слушатели ценят его концерты за яркую импровизацию и всегда неповторимое звучание. Его выступления регулярно проводятся в России и других странах бывшего СССР (выступал на фестивале «Джаз Коктебель», играл в Запорожье, Москве, Санкт-Петербурге). Вместе с ним в одной сессии часто играют такие музыканты, как Эйвинд Орсет (его гитара звучит в альбомах Khmer, Solid Ether, Hamada), Билл Ласвелл и Закир Хуссейн (Молвер играет в совместном с ними проекте Tabla Beat Science), Эрланд Дален (барабанщик группы Madrugada), Стиан Вестерхус (бывший участник группы Jaga Jazzist) и многие другие.

Награды

В составе Masqualero 
1986, 1991: .

В качестве сольного артиста 
1996: премия ;
1997: победа в свободной номинации премии ;
1998: премия  в номинации «Джаз»;
2001: главный приз в свободной номинации премии Spellemannprisen;
2003: премия Buddyprisen;
2005: ещё одна победа в свободной номинации премии Spellemannprisen.

Дискография

В составе проекта Masqualero 
 1985: Bande A Part
 1987: Aero
 1990: Re-Enter

Сольные работы

Официальные альбомы 
 1997: Khmer (ECM Records) 
 2000: Solid Ether (при участии Сидсель Эндресен) (ECM Records)
 2002: NP3 (Universal Music Group)
 2005: Er (Universal Music Group)
 2005: Edy (музыка к фильму)
 2008: Re-Vision (Universal Music Group)
 2009: Hamada (Sula Records)
 2011: Baboon Moon
 2014: Switch
2016: Buoyancy

Переиздания, компиляции, ремиксы 
 2001: Recoloured 
 2004: Streamer 
 2005: Remakes 
 2005: An American Compilation

Совместные альбомы 
 1990: So I Write, совместно с Сидсель Эндресен
 1990: Nonsentration, совместно с Йоном Бальком
 1993: Exile, совместно с Сидсель Эндресен
 1994: Small Labyrinths, совместно с Мэрилин Мазур
 1995: Hastening Westward, с Робином Шульковским
 1998: Electronique Noire, при участии Jazzland, EmArcy и Эйвинда Орсета
 2001: Radioaxiom, с Биллом Ласвеллом
 2003: Electra, совместно с Арильдом Андерсеном
 2004: Seafarer's Song, с Кетилем Бьёрнстадом
 2007: A Pure Land, совместно с Sienna
 2007: Ataraxis, совместно с Deeyah
 2008: Dome, с Йохансом Эндерсом
 2008: Corps Electriques, с Эктором Зазу
 2012: Manu Katche, с Ману Кейч
 2013: 1/1, совместно с Морицем фон Освальдом
 2019: Hyperuranion'', совместно с Chat Noir

Примечания

Ссылки 
 Алексей Коган о творчестве Молвера

Исполнители ECM Records
Джазмены Норвегии
Исполнители джаз-фьюжн
Лауреаты премии Spellemannprisen
Лауреаты Премии немецких музыкальных критиков